Agdal, un quartier de Rabat ;
 Agdal, un arrondissement de Fès ;
 Agdal, un quartier de Meknès.

 Nina Agdal, un mannequin danois.

Voir aussi 
 Jardins de l'Agdal, à Marrakech, au Maroc